Donji Ružević je naseljeno mjesto u sastavu općine Teslić, Republika Srpska, BiH.

Stanovništvo

{| border="1" cellpadding="7" cellspacing="0" style="margin: 10px 0 10px 25px; background: #f9f9f9; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 85%; float: center;"
|- style="background: #E9E9E9"
|colspan ="7" | Donji Ružević
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | godina popisa|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1991.
|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1981.|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1971. 
 |-
|Muslimani 
|1.804 (87,57%)
|1.551 (85,92%)
|1.437 (92,17%)
|-
|Srbi 
|118 (5,72%)
|94 (5,20%)
|85 (5,45%) 
|-
|Hrvati
|12 (0,58%)
|19 (1,05%)
|21 (1,34%)
|-
|Jugoslaveni
|83 (4,02%)
|97 (5,37%)
|9 (0,57%)
|-
|ostali i nepoznato
|43 (2,08%)
|44 (2,43%)
|7 (0,44%)
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" |ukupno|2.060|1.805|1.559'|}

Izvor

 Hasan Zolić, odg. ur., Nacionalni sastav stanovništva : rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.'', Statistički bilten 234., Državni zavod za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo, prosinca 1993. (URL)

 internetski izvor, "Popis po mjesnim zajednicama" - http://www.fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/nacion-po-mjesnim.pdf

Naselja u Republici Srpskoj